Este anexo contém o crescimento percentual anual das capitais brasileiras segundo estimativas do IBGE para os anos de 2008 e 2009.

Em negrito as campeãs regionais

Ver também